Las siglas TDA pueden referirse a:
 Televisión Digital Abierta, otro nombre para la Televisión digital terrestre en Argentina; 
 Televisión Digital Abierta (TDA), otro nombre para la Televisión digital terrestre en Venezuela; 
 Departamento de Agricultura de Texas, por la sigla del inglés Texas Department of Agriculture; 
 Tipo de dato abstracto o tipo abstracto de datos (TAD); 
 Triunfo del amor, telenovela mexicana; o
 Trastorno por déficit de atención (TDA).

Siglas